Als Dorfkirche Frankendorf werden folgende unter Denkmalschutz stehende Kirchengebäude bezeichnet:

 Dorfkirche Frankendorf (Luckau), Kirchengebäude in Frankendorf, einem Gemeindeteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dorfkirche Frankendorf (Storbeck-Frankendorf), Kirchengebäude in Frankendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Storbeck-Frankendorf, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Dorfkirche Frankendorf (Thüringen), Kirchengebäude in Frankendorf, Landkreis Weimarer Land, Thüringen